Ruth Dreifuss, política suiza.
 Distrofia muscular de Emery-Dreifuss